Stade Pierre de Coubertin steht für folgende Veranstaltungsstätten:

* Stade Pierre de Coubertin (Paris), Mehrzweckhalle in Paris, Frankreich
 Stade Pierre de Coubertin (Cannes), Fußballstadion in Cannes, Frankreich
 Stade Pierre de Coubertin (Lausanne), Leichtathletikstadion in Lausanne, Schweiz